Taft kan syfta på:

 Taft - ett tyg

Personer 
 William Howard Taft (1857-1930), amerikansk president

Geografi

Filippinerna 

 Taft River, vattendrag, Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 
 Taft (kommunhuvudort), Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 
 Taft (kommun i Filippinerna), Östra Visayas, Province of Eastern Samar, 
 Agcogon, ort, MIMAROPA, Province of Romblon,

Iran 

 Taft (ort i Iran, Yazd, lat 31,74, long 54,20), 
 Taft (shahrestan), Yazd,

Tyskland 

 Taft (Ulster),

USA 

 Taft, Florida, Orange County, 
 Taft, Oklahoma, Muskogee County, 
 Taft, Texas, San Patricio County, 
 Taft, Kalifornien, ort, Kern County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade USAförgreningar